Родриго Флорес Альварес (, 23 августа 1913, Сантьяго — 17 января 2007, там же) — чилийский шахматист, национальный мастер.

Один из сильнейших шахматистов Латинской Америки середины XX века.

Одиннадцатикратный чемпион Чили (1931, 1935, 1938, 1941, 1944, 1950, 1951, 1952, 1956, 1961, 1965 гг.).

Чемпион Южной Америки 1937 г.

В составе сборной Чили участник трех шахматных олимпиад (1939, 1950 и 1956 гг.).

Участник двух зональных турниров (в 1961 г. уступил Э. Герману в дополнительном соревновании за право играть в межзональном турнире).

В 1947 г. выиграл чемпионат ШК им. Маршалла в Нью-Йорке.

Крупный ученый в области гражданского строительства. Основатель и первый президент ряда инженерных организаций. Член Чилийской академии наук с 1970 г. Лауреат Национальной премии Коллегии чилийских инженеров 1993 г.

Участвовал в строительстве телебашни в Сантьяго (1974 г.), зданий Эндеса и Коделько в Сантьяго, ряда сооружений в порту Сан-Антонио, сталелитейного завода Уачипато и др.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Р. Флореса в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Флореса на сайте 365Chess

Шахматисты Чили
Шахматисты XX века
Родившиеся в Сантьяго
Умершие в Сантьяго
Участники шахматных олимпиад